Sono elencate di seguito le date e i risultati per le qualificazioni alla Coppa dei Caraibi 1995.

Formula 
24 membri CFU: 8 posti disponibili per la fase finale.  e  (come paesi ospitanti) e  (come campione in carica) sono qualificati direttamente.

Rimangono 21 squadre per 5 posti disponibili per la fase finale. Le qualificazioni si dividono in due turni: 
 Primo Turno: 2 squadre, giocano playoff con partite di andata e ritorno. La vincente accede al secondo turno.
 Secondo Turno: 20 squadre, divisi in 5 gruppi, secondo regole diverse.
 Gruppo 1 e Gruppo 2: 4 squadre, giocano partite di sola andata. La vincente si qualifica alla fase finale.
 Gruppo 3, Gruppo 4 e Gruppo 5: 4 squadre, giocano partite di andata e ritorno. La vincente si qualifica alla fase finale.

Primo turno 

 qualificata al secondo turno.

Secondo turno

Gruppo 1 

 qualificata alla fase finale.

Gruppo 2 

 qualificata alla fase finale.

Gruppo 3

Fase 1 

 qualificata alla seconda fase.

 qualificate alla seconda fase.

Fase 2 

 qualificata alla fase finale.

Gruppo 4

Fase 1 

 qualificata alla seconda fase.

 qualificata alla seconda fase.

Fase 2 

 qualificata alla fase finale.

Gruppo 5

Fase 1 

 qualificata alla seconda fase.

NB: incontri non giocati per ritiro delle   

 qualificata alla seconda fase.

Fase 2 

 qualificata alla fase finale.

Voci correlate 
 Coppa dei Caraibi
 CFU

Collegamenti esterni 
  La Coppa dei Caraibi 1995 su rsssf.com
  La Coppa dei Caraibi 1995 sul sito della CONCACAF
  Cronologia degli incontri ufficiali disputati dalle nazionali di calcio nord e centroamericane su rsssf.com

Calcio nel 1995
Coppa dei Caraibi